Pionopsis är ett släkte av kvalster. Pionopsis ingår i familjen Pionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pionopsis